Gummel ist der Familienname folgender Personen:

 Dietmar Gummel (* 1949), deutscher Architekt und Stadtplaner, Buchautor, Architekturhistoriker

 Hermann Gummel (1923–2022), deutscher Physiker
 Margitta Gummel (1941–2021), deutsche Leichtathletin